Norodom Buppha Devi (), med officiell titel Hennes kungliga höghet Samdech Reach Botrei Preah Ream Norodom Buppha Devi, född 8 november 1943 i Phnom Penh i dåvarande Franska Indokina, död 18 november 2019 på ett sjukhus i Bangkok i Thailand, var en kambodjansk prinsessa och politiker, dansare, koreograf och direktör för Kambodjas kungliga balettakademi Royal ballet of Cambodia. Hon var dotter till kung Norodom Sihanouk av Kambodja (1922–2012) och prinsessan Neak Moneang Phat Kanhol (1920-1969). Hon var äldre syster till prins Norodom Ranariddh, och halvsyster till Kambodjas nuvarande kung, Norodom Sihamoni.

Biografi
Buppha Devi, (skrivs också "Bopha Devi" eller "Bophadevi") vars namn; puppha (បុប្ផា), betyder blomma, och devi (ទេវី), betyder gudinna, på språket Pali, växte upp i det Kungliga palatset i Phnom Penh som äldsta dotter till kung Sihanouk av Kambodja, i en tid när Kambodjas period som fransk koloni avlöstes av självständigheten 1953. Hennes mor Neak Moneang Phat Kanhol var danserska och den kungliga balettens Prima Ballerina.

1946, när Bhuppa Devi var tre år, skilde sig hennes föräldrar, och hon och hennes bror Norodom Ranariddh växte upp utan sin mor, som lämnade kungliga palatset och gifte om sig. Redan när hon var liten prinsessa, valde hennes farmor, koreografen Sisowath Kossamak, ut henne för att bli danserska.

Dansen, med rötter från Indien och senare från 800-talet i det gamla Angkoriska Khmerriket, är Kambodjas nationalarv, vilket understryks av att det 1125–1215 fanns omkring 3000 dansare vid det kungliga hovet. Dansen berättar ofta myter och legender, av vika Ramayanaeposet anses vara den viktigaste av Khmerlegenderna, och rollerna spänner över pojke/flicka till apor, jättar, demoner, och mytiska fågelvarelser som står i förbund med gudarna, medan Apsara-dansen anknyter till den hinduiska skapelsemyten beskriven i fornindiska mytologiska eposet Mahabharata.

Dansen rönte också ett stort internationellt intresse redan under tidigt 1900-tal, och besöktes av svenske prins Wilhelm 1911, vilken dokumenterade sina upplevelser i boken Där solen lyser: minnen och anteckningar från en resa i Orienten (Stockholm, 1913).

Sisowath Kossamak började träna sin sondotter, som vid sex års ålder blev Buppha Devi en del av Kambodjas kungliga balettakademi, ( - Robam Preah Reachtroap), som trettonåring började hon uppträda för publik, och 15 år gammal var hon balettakademins premiärdansös. Efter studier på Lycée Preah Norodom i Phnom Penh förärades Buppha Devi vid 18 års ålder titeln prima ballerina.

Hon turnerade sedan internationellt, med sin farmor Sisowath Kossamak som ledare för den Kambodjanska kungliga baletten, vilken tidigare bara uppträtt för kungligheter, för att ära gudarna och den kungliga dynastin. 1964 följde hon med sin far Sihanouk på ett statsbesök till Paris, där hennes dans på Paris operahus L'Opéra Garnier trollband publiken, och skvallerpressen fylldes med rubriker om den glamourösa prinsessan, hennes italienske man, och deras unga dotter.

Två år senare, 1966, medverkade hon och hennes man Bruno Forsinetti i faderns film Den förtrollade skogen, (, )  vilken påföljande år, visades på Moskvas internationella filmfestival.

Efter dessa succéer valde kung Sihanouk att ofta ta med sig Buppha Devi och den kungliga baletten vid sina besök utomlands, för att visa upp en del av Kambodjas kultur, vilket fick ett plötsligt avbrott under sjuttiotalet, efter generalen Lon Nols statskupp 1970 och maktövertagandet av de röda khmererna 1974, vilka bokstavligen dödade större delen av balettakademin, en period när Buppha Devi levde i exil i Frankrike, och hon återvände först 1991, två år efter att ett fredsavtal undertecknats, där monarkin renoverades genom en konstitution.

Tillbaka i Kambodja började hon restaurationen av balettakademin, och några danserskor som flytt till Thailand återvände, däribland Sin Samadekchho, och med andra av de överlevande dansarna från det kungliga palatset som Proeung Chhieng, Soth Somaly och Buppa Devis lärare, hovdansösen Em They (som besökte Sverige 2006), skapade de tillsammans  The Royal University of Fine Arts (RUFA) en balettskola, med prinsessan som direktör. 2003 erkändes Baletten av UNESCO som Immateriellt kulturarv.

Under åren 1998 – 15 juli 2004 var hon Kambodjas kulturminister och minister of fine art, och 2006 medverkade hon i Matt Dillons film City of Ghosts.

Prinsessan Buppha Devi avled vid 76 års ålder, av naturliga orsaker och efter en tids magbesvär på ett sjukhus i Bangkok i Thailand där hon behandlats under två veckor, måndagen den 18 november 2019.. Beskedet offentliggjordes av kung Norodom Sihamonis kusin, Tesso Sisowath, som också ägnat sitt liv åt konst och kultur och är den nuvarande direktören för Kambodjas kungliga balettakademi.

Familj
Buppha Devi var gift fyra gånger, med tre prinsar av Huset Sisowath, samt med en italiensk diplomatson, och hon fick fem barn.

Hon gifte sig första gången 1959, femton år gammal, med prins Preah Ang Mechas Sisowath Monichivan (1932-1975), och de fick en dotter:
 Prinsessan Neak Ang Mechas Sisowath Monikossoma, född 1960 , gift med Measketh Nalaho.

Hon gifte sedan om sig  med prins Sri Svasti Munijivara, och de fick en dotter:
 Prinsessan Neak Ang Mechas Sisowath Kalyane Devi, född 1961 och gift 1981 i Paris med Armand Gerbie.

Hennes tredje gifte 1963 var med Bruno Jacques Forsinetti (1943-1971), en son till en italiensk diplomat i Kambodja, med vilka hon fick ytterligare en dotter: 
 Keo Chinsita Forsinetti, född 1965, gift 1.) 1996 med Nicolas Edward Wood [Nick Wood] (född 1961) 2.) med Davan Mey från Kambodja.

I fjärde äktenskapet 1967 med prins Sdech Krom Khun Sisowath Chivan Monirak Sri Svasti Jivandra (1936-2016), son till kung Sisowath Monivong och Khun Preah Moneang Norleak Yin That. föddes två söner: 
 Prins Sisowath Chivannariddh, född 1968, gift med Anak Munang Sri Svasti Bala Sisowath Phala
 Prins Sisowath Veakchiravuddh, Sisowath Vic , född 1973,

Antavla

Bildgalleri

Externa länkar

 Dansportalen: Fotografen Anders Jirås bilder av Kambodjas rika scenkultur
 Dansande världsarv -  en berättelse i bild om den kambodjanska dansen av Anders Jirås
 Khmer Arts Academy
 Cambodian Living Arts
 Nginn Karet Foundation for Cambodia, Dance and Music School

Filmer
Biografi över prinsessan på Norodom Sihanouk's webbplats
 This 1962 performance at the Royal Palace was filmed by the United States Information Service (USIS) with the permission of Queen Kossamak.
Youtube: ROBAM BOUNG SOUNG- prinsessan Norodom Bohpa Devi i filmen Enchanted forest
"Apsara" 1966, av HRH Norodom Sihanouk

Se även 
 Huset Norodom

Källor

Noter 

 Norodom Buppha Devi
Kvinnor
Kambodjas kungligheter
Prinsessor
Födda 1943
Avlidna 2019
Personer från Phnom Penh
Personer i Kambodja under 1900-talet
Personer i Kambodja under 2000-talet